CON steht für:
 Cofán, Sprachcode nach ISO 639-3
 Concord Municipal Airport, IATA-Code des Flughafens in Merrimack County, USA
 Cornwall, englische Grafschaft, Chapman-Code
 Cyclopropan-Oxygen-Nitrogen

Con steht als Abkürzung für:
 Convention, Veranstaltung, auf der sich Menschen mit gleichartigen Interessen treffen

Siehe auch:
 Kon
 Conn

Abkürzung